La rédemption désigne à l’origine le rachat du genre humain par le sacrifice du Christ qui a permis la rémission des péchés. Elle permet aux chrétiens d'accéder au salut. Dans les religions catholique et orthodoxe, c'est aussi la participation au salut de son âme ou de celle d'autrui par l'expiation, les efforts spirituels.

Religion 
 Ordre de la Rédemption des captifs, ou ordre de la Sainte Trinité, a été fondé en 1198 pour le rachat des captifs chrétiens
 Ordre de la Rédemption des captifs, ou Ordre de la Merci, a été fondé en 1216 par Pierre Nolasque dans le même but

Lieux 
 La Rédemption, municipalité de paroisse de la province de Québec, au Canada

Cinéma

Longs métrages 
 Rédemption, film américain réalisé par Joseph A. Golden, sorti en 1917
 Rédemption, (The Claim), film franco-britannique réalisé par Michael Winterbottom, sorti en 2000
 Redemption, titre original du film américain Un flic en enfer réalisé par Art Camacho, sorti en 2002
 Redemption, film américain réalisé par Sean A. Reid, sorti en 2003
 Redemption, film américain réalisé par Jose Garofalo, sorti en 2004
 Rédemption (Gridiron Gang), film américain réalisé par Phil Joanou, sorti en 2006
 Terminator Rédemption, titre québécois du film américain Terminator Renaissance, réalisé par McG, sorti en 2009
 Redemption, film mozambicain réalisé par Mickey Fonseca, sorti en 2019
 Sur le chemin de la rédemption, film par Paul Schrader, sorti en 2017

Courts métrages 
 Redemption, court métrage américain réalisé par Herbert Brenon sorti en 1914
 Redemption, court métrage américain réalisé par Fernandel Almonor sorti en 2000
 Redemption, court métrage américain réalisé par Bruce Caulk sorti en 2009
 Redemption, court métrage réalisé par Miguel Gomes nommé aux Oscars en 2013
 Redemption, court métrage américain réalisé par Cesar Encalada sorti en 2017

Télévision 
 Rédemption : Itinéraire d'un chef de gang (Redemption: The Stan Tookie Williams Story), téléfilm américain de Vondie Curtis-Hall sorti en 2004 avec Jamie Foxx
 The Redemption, téléfilm américain de 2011
 Rédemption, un épisode de la série télévisée Buffy contre les vampires
 Redemption, le titre de la  de la série télévisée Heroes
 Rédemption, série brésilienne

Littérature 
 Rédemption, un roman de David Brin paru en 1995
 Rédemption, un roman de Matt Lennox paru en 2012
 Rédemption, un roman de Tade Thompson paru en 2018
 Rédemption, un album de bande dessinée de la série Blueberry paru en 2010
 La Rédemption de Christophe Colomb, un roman d’Orson Scott Card paru en 1996
 Rita Hayworth et la Rédemption de Shawshank, un roman court de Stephen King paru en 1982

Musique 
 Rédemption, un oratorio de César Franck, 1874
 La Rédemption, un oratorio de Charles Gounod, 1882
 Redemption Song, une chanson de Bob Marley sur l'album Uprising
 Redemption, une chanson de Johnny Cash 
 Redemption, un groupe de metal progressif
 Exogenesis part III: Redemption, une chanson de Muse sur l’album The Resistance sorti en 2009
 Redemption, le titre du  album du groupe Heavenwood, sorti en 2008
 Redemption, le titre du  album du rappeur Jay Rock, sorti en 2018
 Redemption, le titre du  album du guitariste Joe Bonamassa, sorti en 2018

Tableau 
 La Rédemption de Cham, peinture à l'huile (1895) de  Modesto Brocos

Autre 
 Rédemption par la lecture, une possibilité de remises de peine offerte aux détenus des prisons brésiliennes